Flera regenter har burit namnet Georg II:
Georg II av Storbritannien
Georg II av Grekland
Georg II av Hessen-Darmstadt
Georg II Rákóczy, furste av Siebenbürgen

de:Liste der Herrscher namens Georg#Georg II.